Localidades
Villa Rica (Geórgia)
Villa Rica (distrito)

Outros
GRES Unidos da Villa Rica 

Ver também
Villarrica
Vila Rica
Desambiguações de topônimos